A 2014. évi téli olimpiai játékok, hivatalos nevén a XXII. téli olimpiai játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény volt, amit 2014. február 7. és február 23. között rendeztek az oroszországi Szocsiban.

Oroszország még soha nem rendezett téli olimpiát korábban. A Szovjetunióban, Moszkvában volt már nyári olimpia, 1980-ban.

A megnyitóünnepség február 7-én helyi idő szerint 20:14-kor kezdődött, utalva az évszámra.

A pályázat 

Szocsi városa a NOB 119. ülésén, 2007. július 4-én Guatemalavárosban nyerte el a XXII. téli olimpiai játékok rendezési jogát. A szavazás első fordulója után (Phjongcshang 36, Szocsi 34, Salzburg 25) az osztrák város kiesett. A másodikban Szocsi 51:47 arányban elnyerte a rendezés jogát. Ezenkívül még 4 város pályázott: Jaca, Almati, Szófia, Borzsomi.

Helyszínek

Részt vevő nemzetek

Versenyszámok 
Az olimpián 15 sportágban összesen 98 versenyszámot rendeztek.

Menetrend 

{|class="wikitable" style="margin:0.9em auto; font-size:90%; line-height:1.25em; width:90%;"
|-
! colspan=2|Február
!6 !!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15
!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23
!Versenyszámok
|-
|colspan=2| Ünnepségek||||bgcolor=#00cc33 align=center|●|| || || || || || || || || || || || || || || ||bgcolor=#ee3333 align=center|●||
|-align=center
|colspan=2 align=left|Alpesisí
|
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|10
|-align=center
|colspan=2 align=left|Biatlon
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|11
|-align=center
|colspan=2 align=left|Bob
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|3
|-align=center
|colspan=2 align=left|Curling
|
|
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|2
|-align=center
|colspan=2 align=left|Északi összetett
|
|
|
|
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|3
|-align=center
|colspan=2 align=left|Gyorskorcsolya
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|2
|
|12
|-align=center
|colspan=2 align=left|Jégkorong
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|2
|-align=center
|colspan=2 align=left|Műkorcsolya
|bgcolor=#3399ff|●
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffdead|G
|
|5
|-align=center
|colspan=2 align=left|Rövidpályás gyorskorcsolya
|
|
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|2
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#ffcc00|3
|
|
|8
|-align=center
|colspan=2 align=left|Síakrobatika
|bgcolor=#3399ff|●
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|2
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|10
|-align=center
|colspan=2 align=left|Sífutás
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|2
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#ffcc00|2
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|12
|-align=center
|colspan=2 align=left|Síugrás
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
|4
|-align=center
|colspan=2 align=left|Snowboard
|bgcolor=#3399ff|●
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|2
|
|
|bgcolor=#ffcc00|2
|
|10
|-align=center
|colspan=2 align="left"|Szánkó
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4
|-align=center
|colspan=2 align=left|Szkeleton
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor=#3399ff|●
|bgcolor=#ffcc00|1
|bgcolor=#ffcc00|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|-
!colspan=2|Összes aznapi döntő !! !! !! 5 !! 8 !! 5 !! 8 !! 6 !! 6 !! 6 !! 7 !! 4 !! 5 !! 7 !! 8 !! 6 !! 7 !! 7 !! 3 !!98
|-
!colspan=2|Összesítés!! !! !!5 !! 13 !! 18 !! 26 !! 32 !! 38 !! 44 !! 51 !! 55 !! 60 !!67 !! 75 !! 81 !! 88 !! 95 !!98 !!
|-
! colspan=2|Február
!6 !!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15
!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23
!Versenyszámok
|}

 Éremtáblázat Jelmagyarázat''':

 Sorrend: aranyérmek száma, ezüstérmek száma, bronzérmek száma, nemzetnév
 A táblázat az első 10 helyezett nemzetet tartalmazza.
A táblázat már nem tartalmazza azokat az érmeket, amelyeket doppingvád miatt orosz sportolóktól visszavontak.

Az orosz sportolóktól visszavont érmek részletezése A 2014. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata Visszavont érmek szakaszában olvasható.

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 A 2014. évi téli olimpiai játékok zászlóvivőinek listája

 
2014 a sportban